Каргулино — посёлок в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Глушковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Глушковский сельсовет.

География 
Расположен на трассе Р6. Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска — 14 км, до центра муниципального образования деревни Глушково — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Есипово, Чайка, Чикиево.

Село стоит на правом берегу реки Шексны (части Мариинской водной системы — Волго-Балта), у её истока.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок Крохинский Мост переименован в Каргулино.

Население

Фотографии 1909 г

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)